Proclos ou Proclus (en grec ancien  / Próklos) est un nom d'origine grecque pouvant désigner :
 Proclos, un philosophe néo-platonicien (412-485) ;
 Proclus de Constantinople, un archevêque de Constantinople (434-446).
 Proclus : questeur du Palais impérial sous Justin  (518-527), il est l'un de ses principaux conseillers.